Mlýnské Domky ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Tschechien

 Mlýnské Domky (Božice), Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Božice, Okres Znojmo
 Mlýnské Domky, Ansiedlung der Gemeinde Strážné, Okres Trutnov
 Mlýnské Domky, Wüstung in der Gemeinde Lesná u Tachova, Okres Tachov
 Mlýnské Domky, Wüstung in der Gemeinde Třemešné, Okres Tachov